Shadowrun es un juego de rol de mesa, publicado por primera vez en Estados Unidos en 1989.

Shadowrun puede también referirse a:
 Uno de los cuatro videojuegos basados en el juego de rol:
 Shadowrun: videojuego de 1993, para Super NES;
 Shadowrun: videojuego de 1994, para Sega Genesis;
 Shadowrun: videojuego de 1996, para Sega Mega-CD;
 Shadowrun: videojuego de 2007, para Xbox 360 y Windows Vista;
 The Shadow Run, una novela negra de 1990, sin relación alguna con los juegos anteriormente citados (ISBN 0749302976); o
 Shadow Run, una película de 1998, basada en la novela.